Le mot cinétique, du grec ancien , fait référence au mouvement. Par extension, il se rapporte aussi à la vitesse de divers processus ainsi qu'aux mécanismes qui l'expliquent.
 en mécanique : cinétique du point. Voir aussi l'énergie cinétique ;
 en chimie : voir la cinétique chimique, cinétique de Michaelis-Menten, cinétique de Leblond ;
 dans l'art : voir Art cinétique ;
 en thermodynamique : voir la théorie cinétique des gaz ;
 en réaction enzymatique : voir Cinétique enzymatique ; 
 en réaction électrolytique (batteries, purification des métaux, dépôts de surface) : voir Cinétique électrochimique.